Милино или Татарли () е село в централната част на Северна Македония, община Джумайлия (Лозово).

География 
Селото е разположено в областта Овче поле, на около 4 километра западно от общинския център Джумайлия (Лозово).

История 
През XIX век Милино е изцяло турско село в Щипска кааза, нахия Овче поле на Османската империя. Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) от 1900 година селото има 740 жители, всички турци.

След Междусъюзническата война в 1913 година селото попада в Сърбия.

Според Димитър Гаджанов в 1916 година в Милино живеят 142 турци.

На етническата си карта от 1927 година Леонард Шулце Йена показва Татарли (Tatarli) като турско село.

Бележки 

Села в община Джумайлия